Tolna peut faire référence à :

Toponyme

Hongrie 
 Tolna, un comitat du sud de la Hongrie.
 District de Tolna, un des six districts du comitat de Tolna.
 Tolna, une commune du comitat de ce dernier.
 Tolna, un ancien comitat de Hongrie.

États-Unis 
 Tolna, une localité du Dakota du Nord.